Juan Martín del Potro era o atual campeão, mas perdeu para Gilles Simon nas quartas de final. Jo-Wilfried Tsonga conquistou o título, derrotando Tomáš Berdych na final por 3–6, 7–6(8–6), 6–4.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Tomáš Berdych (Final)
 Juan Martín del Potro (Quartas de final)
 Jo-Wilfried Tsonga (Campeão)
 Janko Tipsarević (Segunda rodada)

<li>  Richard Gasquet (Primeira rodada)
<li>  Gilles Simon (Semifinais)
<li>  Jerzy Janowicz (Quartas de final)
<li>  Martin Kližan (Primeira rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= M Kližan
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6<sup>7
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= B Tomic
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=7<sup>9

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= B Paire
| RD1-score03-1=66
| RD1-score03-2=79
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=PR
| RD1-team04= S Devvarman
| RD1-score04-1=78
| RD1-score04-2=67
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= S Stakhovsky
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= N Davydenko
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= G Simon
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= R Haase
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= F Krajinović
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6<sup>5
| RD1-score11-3=0
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= R Bautista-Agut
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7<sup>7
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Llodra
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= D Goffin
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= B Tomic
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=PR
| RD2-team02= S Devvarman
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= N Davydenko
| RD2-score03-1=6<sup>1
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= J-W Tsonga
| RD2-score04-1=7<sup>7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=6
| RD2-team05= G Simon
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= R Bautista-Agut
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Llodra
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6<sup>4
| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= JM del Potro
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=7<sup>7
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= B Tomic
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6<sup>10
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= J-W Tsonga
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=7<sup>12

| RD3-seed03=6
| RD3-team03= G Simon
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= JM del Potro
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= J-W Tsonga
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= G Simon
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

Qualificatório
Cabeças de chave

  Édouard Roger-Vasselin (Qualificado)
  Sergiy Stakhovsky (Qualificado)
  Josselin Ouanna (Primeira rodada)
  Dmitry Tursunov (Qualificado)

<li> Maxime Authom (Primeira rodada)
<li> Mikhail Kukushkin (Primeira rodada)
<li> Adrian Mannarino (Primeira rodada)
<li> Jan Mertl (Qualificado)

Qualificados

  Édouard Roger-Vasselin
  Sergiy Stakhovsky

<ol start="3">
<li> ''' Filip Krajinović
<li> ''' Dmitry Tursunov
</ol>

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S